

Persone 
 Angelo Barbagallo (1958) – produttore cinematografico italiano
 Carmelo Barbagallo (1947) – sindacalista italiano
 Corrado Barbagallo (1877-1952) – storico italiano
 Francesco Barbagallo (1945) – accademico e storico italiano
 Giovanni Barbagallo (1952) – politico italiano
 Giovanni Barbagallo (1953) – politico italiano
 James Barbagallo (1952-1996) – pianista statunitense

Altro 
 93061 Barbagallo – asteroide della fascia principale
 Barbagallo Raceway – autodromo dell'Australia